I Republika Afganistanu
 Pierwsza Republika Czechosłowacka
 I Republika Francuska
 Pierwsza Republika Grecka
 Pierwsza Republika Hiszpańska
 Pierwsza Republika Portugalska
 Pierwsza Republika Słowacka

Zobacz też:
 I Rzeczpospolita
 Druga Republika
 Trzecia Republika
 Czwarta Republika